Zittel er et tysk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Andrea Zittel (født 1965) - amerikansk kunstner
 Carl Zittel (1802–1871) - tysk teolog
 Karl Alfred von Zittel (1839–1904) - tysk geolog
 Michael Zittel (født 1951) - tysk skuespiller

Efternavne